L'édition 2018 du tournoi de tennis de Hobart se déroule du 7 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Elise Mertens remporte l'épreuve en simple, ainsi qu'en double avec sa partenaire Demi Schuurs.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Américaine Shelby Rogers. Elle est remplacée par Beatriz Haddad Maia.

Lauréates 
La tenante du titre Elise Mertens remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Mihaela Buzărnescu.

En double, Elise Mertens et Demi Schuurs remportent leur  ensemble en battant en finale Lyudmyla Kichenok et Makoto Ninomiya. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Hobart
Tennis en Australie en 2018
Tennis en janvier 2018